Козлук — город и район в провинции Батман в составе Турции. 
 Козлук — село в Республике Сербской в составе БиГ.